Чорний козак — персонаж українських народних оповідань, легендарний козак-характерник. З'являючись зненацька в критичний для головних героїв момент, чорний козак рятує їх, й потім так само зненацька зникає. Український еквівалент чорного лицаря - середньовічного персонажу західноєвропейського фольклору.

Український фольклор 
У сюжетах народних оповідань, чорний козак зазвичай зображений як загадковий мандрівник, який їздить вершки на чорному коні. Ім’я та походження чорного козака зазвичай залишаються загадкою. Після виконання своєї ролі, — спасіння головних героїв, — чорний козак зникає так само як і з'являється — раптово та в невідомому напрямку.

Казки сучасних письменників 

У казці Сашка Лірника «Про вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття», Чорний Козак рятує головних героїв, жертвуючи собою. Цей героїчний вчинок звільняє його від прокляття, накладеного на нього за давній гріх. Прокляття не дозволяло Козакові виходити на світ Божий. Він міг прийти лише вночі, а вдень був змушений ховатися від сонця в могилі, разом із похованими загиблими братчиками. Його самопожертва і любов вдови Ганни звільняє його і повертає до людського життя. Казка написана Сашком на основі сімейних легенд і переказів про реальні події, які відбувалися в селі Сабадаш на річці Гірський Тікич в XVI столітті. Казка про Чорного Козака поєднує в собі ліричні і героїчні мотиви української історії козацтва, а також риси притаманні українській народній міфології.

У мистецтві 

 «Чорний козак» (1934) — книга № 3 у серії «Бібліотечка „Ріжноманітність“» коломийського видавницта Миколи Ковалюка «Рекорд»
 «Чорний козак» (?) — картина українського маляра Едварда Козака
 «Чорний козак» (2018) — український пригодницький бойовик 2018 року режисера Владислава Чабанюка, знятого за мотивами казки українського письменника Сашка Лірника «Про вдову Ганну Шулячку, Чорного Козака і страшне закляття».

Див. також 
 Козак-характерник
 Чорні запорожці

Джерела 

Козацтво
Вигадані персонажі
Персонажі фільмів